Tenderly est un adjectif de la langue anglaise qui signifie « tendrement ». C'est également le titre de plusieurs œuvres :
 Tenderly, une chanson écrite par Walter Gross et composée en 1946 ;
 La Fille qui ne savait pas dire non (Tenderly), un film britanno-italien de Franco Brusati sorti en 1968 ;
 Tenderly : An Informal Session, un album musical de Bill Evans sorti en 2001 ;
 Tenderly / Flow, un titre musical du groupe Disclosure sorti en 2012.